Элитесерьен 2017 () — 73-й сезон чемпионата Норвегии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 1 апреля и закончился 26 ноября 2017 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Будё-Глимт» и «Старт». Их заменили «Кристиансунн» и «Саннефьорд», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 

2017
Спорт в Норвегии в 2017 году
Норвегия